Pedinopistha är ett släkte av spindlar. Pedinopistha ingår i familjen snabblöparspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snabblöparspindlar
Pedinopistha